Tomatillo puede referirse a:

 Varias plantas del género Physalis, todas de frutos pequeños, esféricos, rodeados por una envoltura papirácea formada por el cáliz, comestibles y de sabor dulce:
La planta Physalis peruviana.
La planta Physalis pubescens.
La planta Physalis ixocarpa (tomate verde). 
 La planta Solanum torvum: una planta perenne usada en horticultura como pie de injerto para la berenjena. 
 La especie de tomate silvestre Solanum chilense.